Abbotts Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Abbotts Mill (Delaware) (auch Abbott’s Mill), Sussex County
 Abbotts Mill (Maine), Oxford County